Вы́ша — топоним в России.

 Выша — река европейской части России, правый приток реки Цна.
 Выша — село в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Выша — село в Земетчинском районе Пензенской области.
 Выша — посёлок в Шацком районе Рязанской области.